Аминтор (, Amyntor) може да се отнася за:

В гръцката митология:
 Аминтор, цар на Орменио (Черномен)
 Аминор - син на Египт. Той е убит от съпругата му Дамона, от Данаидите.
 Аминтор – син на Фрастор, внук на Пеласг, баща на Тевтамид.

В историята:

 Аминтор, древномакедонски аристократ (4 век пр.н.е.), баща на Хефестион, най-близък и военачалник на Александър Велики

Други:

 Ceratomia amyntor, нощни пеперуди